Gačnik je lahko:

 Gačnik, naselje v Sloveniji
 Gačnik, priimek več znanih ljudi
 Gačniški potok, levi pritok Pesnice